El Cable Link puede referirse a:

 Game Link Cable, un accesorio de la videoconsola portátil Game Boy de Nintendo.
 PlayStation Link Cable , un accesorio de la videoconsola de sobremesa PlayStation de Sony.